District Sibiu, district in Roemenië.
 Sibiu (stad), stad in dat district.